Di seguito una lista di asteroidi dal numero 82001 al 83000 con data di scoperta e scopritore.

82001-82100 

|-
| 82001 - ||  || 20 agosto 2000 || LONEOS
|-
| 82002 - ||  || 20 agosto 2000 || LONEOS
|-
| 82003 - ||  || 20 agosto 2000 || LONEOS
|-
| 82004 - ||  || 20 agosto 2000 || LONEOS
|-
| 82005 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82006 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82007 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82008 - ||  || 3 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 82009 - ||  || 2 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82010 - ||  || 2 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82011 - ||  || 2 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82012 - ||  || 2 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82013 - ||  || 2 settembre 2000 || NEAT
|-
| 82014 - ||  || 4 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 82015 - ||  || 4 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 82016 - ||  || 5 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 82017 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82018 - ||  || 21 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82019 - ||  || 26 settembre 2000 || K. Korlević
|-
| 82020 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82021 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82022 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82023 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82024 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82025 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82026 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82027 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82028 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82029 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82030 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82031 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82032 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82033 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82034 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82035 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82036 - ||  || 21 settembre 2000 || NEAT
|-
| 82037 - ||  || 20 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82038 - ||  || 20 settembre 2000 || NEAT
|-
| 82039 - ||  || 21 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 82040 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82041 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82042 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82043 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82044 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82045 - ||  || 25 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82046 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82047 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82048 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82049 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82050 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82051 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 82052 - ||  || 29 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 82053 - ||  || 23 settembre 2000 || B. J. Gladman, J. J. Kavelaars
|-
| 82054 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 82055 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 82056 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 82057 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 82058 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 82059 - ||  || 31 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 82060 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 82061 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 82062 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 82063 - ||  || 26 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 82064 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 82065 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 82066 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 82067 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 82068 - ||  || 15 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 82069 - ||  || 24 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 82070 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 82071 Debrecen ||  || 31 dicembre 2000 || Piszkéstető, K. Sárneczky, L. Kiss
|-
| 82072 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 82073 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 82074 - ||  || 31 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 82075 - ||  || 26 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 82076 - ||  || 4 gennaio 2001 || J. V. McClusky
|-
| 82077 - ||  || 7 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 82078 - ||  || 15 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 82079 - ||  || 18 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 82080 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 82081 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 82082 - ||  || 27 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 82083 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 82084 - ||  || 30 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 82085 - ||  || 3 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 82086 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 82087 - ||  || 16 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 82088 - ||  || 17 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 82089 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 82090 - ||  || 22 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 82091 - ||  || 26 febbraio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 82092 Kalocsa ||  || 27 febbraio 2001 || Piszkéstető, K. Sárneczky, A. Derekas
|-
| 82093 - ||  || 13 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82094 - ||  || 15 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82095 - ||  || 15 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 82096 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82097 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 82098 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 82099 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 82100 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|}

82101-82200 

|-
| 82101 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 82102 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 82103 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 82104 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82105 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82106 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82107 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82108 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82109 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82110 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82111 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82112 - ||  || 20 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82113 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82114 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82115 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82116 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82117 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82118 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82119 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82120 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82121 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82122 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82123 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82124 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82125 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82126 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 82127 - ||  || 27 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 82128 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82129 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82130 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82131 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82132 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82133 - ||  || 18 marzo 2001 || NEAT
|-
| 82134 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 82135 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82136 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82137 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 82138 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 82139 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 82140 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 82141 - ||  || 29 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82142 - ||  || 20 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 82143 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 82144 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 82145 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 82146 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 82147 - ||  || 26 marzo 2001 || NEAT
|-
| 82148 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 82149 - ||  || 30 marzo 2001 || NEAT
|-
| 82150 - ||  || 30 marzo 2001 || NEAT
|-
| 82151 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 82152 - ||  || 23 marzo 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 82153 Alemigliorini ||  || 23 marzo 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 82154 - ||  || 24 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82155 - ||  || 24 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 82156 - ||  || 31 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82157 - ||  || 26 marzo 2001 || M. W. Buie
|-
| 82158 - ||  || 26 marzo 2001 || M. W. Buie
|-
| 82159 - ||  || 27 marzo 2001 || NEAT
|-
| 82160 - ||  || 24 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 82161 - ||  || 14 aprile 2001 || Farra d'Isonzo
|-
| 82162 - ||  || 14 aprile 2001 || NEAT
|-
| 82163 - ||  || 15 aprile 2001 || NEAT
|-
| 82164 - ||  || 1 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 82165 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82166 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82167 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82168 - ||  || 17 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 82169 - ||  || 18 aprile 2001 || J. Broughton
|-
| 82170 - ||  || 17 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 82171 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82172 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82173 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82174 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82175 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82176 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82177 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82178 - ||  || 18 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 82179 - ||  || 22 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 82180 - ||  || 23 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 82181 - ||  || 24 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 82182 - ||  || 22 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 82183 - ||  || 25 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 82184 - ||  || 26 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 82185 - ||  || 27 aprile 2001 || J. Broughton
|-
| 82186 - ||  || 28 aprile 2001 || G. Hug
|-
| 82187 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82188 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82189 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82190 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82191 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82192 - ||  || 28 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 82193 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82194 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82195 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82196 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82197 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82198 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82199 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82200 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|}

82201-82300 

|-
| 82201 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82202 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82203 - ||  || 30 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 82204 - ||  || 26 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 82205 - ||  || 26 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 82206 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82207 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82208 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82209 - ||  || 16 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 82210 - ||  || 16 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 82211 - ||  || 17 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 82212 - ||  || 18 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 82213 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82214 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82215 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82216 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82217 - ||  || 23 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 82218 - ||  || 24 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 82219 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82220 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82221 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82222 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82223 - ||  || 24 aprile 2001 || NEAT
|-
| 82224 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82225 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82226 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82227 - ||  || 26 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 82228 - ||  || 27 aprile 2001 || NEAT
|-
| 82229 - ||  || 27 aprile 2001 || NEAT
|-
| 82230 - ||  || 30 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 82231 - ||  || 16 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 82232 Heuberger || 2001 JU || 11 maggio 2001 || M. Griesser
|-
| 82233 - ||  || 2 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 82234 - ||  || 11 maggio 2001 || NEAT
|-
| 82235 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 82236 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 82237 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 82238 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 82239 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 82240 - ||  || 14 maggio 2001 || NEAT
|-
| 82241 - ||  || 14 maggio 2001 || NEAT
|-
| 82242 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 82243 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 82244 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 82245 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 82246 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 82247 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 82248 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82249 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82250 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82251 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82252 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82253 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82254 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82255 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82256 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82257 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82258 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82259 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82260 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82261 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82262 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82263 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82264 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82265 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82266 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82267 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82268 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82269 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82270 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82271 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82272 - ||  || 21 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 82273 - ||  || 22 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 82274 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82275 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82276 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82277 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82278 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82279 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82280 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82281 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82282 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82283 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82284 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82285 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82286 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82287 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82288 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82289 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82290 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82291 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82292 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82293 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82294 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82295 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82296 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82297 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82298 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82299 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82300 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|}

82301-82400 

|-
| 82301 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82302 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82303 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82304 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82305 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82306 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82307 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82308 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82309 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82310 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82311 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82312 - ||  || 22 maggio 2001 || NEAT
|-
| 82313 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82314 - ||  || 25 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82315 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82316 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82317 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82318 - ||  || 16 maggio 2001 || NEAT
|-
| 82319 - ||  || 17 maggio 2001 || NEAT
|-
| 82320 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82321 - ||  || 21 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 82322 - ||  || 26 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 82323 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 82324 - ||  || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 82325 - ||  || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 82326 - ||  || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 82327 - ||  || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 82328 - ||  || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 82329 - ||  || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 82330 - ||  || 12 giugno 2001 || NEAT
|-
| 82331 - ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 82332 Las Vegas ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 82333 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 82334 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 82335 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 82336 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 82337 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 82338 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 82339 - ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 82340 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 82341 - ||  || 12 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 82342 - ||  || 14 giugno 2001 || Spacewatch
|-
| 82343 - ||  || 14 giugno 2001 || Spacewatch
|-
| 82344 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 82345 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 82346 Hakos ||  || 10 giugno 2001 || D. Husar
|-
| 82347 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 82348 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 82349 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 82350 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 82351 - ||  || 18 giugno 2001 || NEAT
|-
| 82352 - ||  || 18 giugno 2001 || NEAT
|-
| 82353 - ||  || 18 giugno 2001 || NEAT
|-
| 82354 - ||  || 19 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 82355 - ||  || 16 giugno 2001 || NEAT
|-
| 82356 - ||  || 16 giugno 2001 || NEAT
|-
| 82357 - ||  || 16 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 82358 - ||  || 18 giugno 2001 || NEAT
|-
| 82359 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 82360 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 82361 Benitoloyola ||  || 23 giugno 2001 || Badlands
|-
| 82362 - ||  || 17 giugno 2001 || Spacewatch
|-
| 82363 - ||  || 21 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 82364 - ||  || 20 giugno 2001 || J. Broughton
|-
| 82365 - ||  || 25 giugno 2001 || P. Kušnirák
|-
| 82366 - ||  || 16 giugno 2001 || NEAT
|-
| 82367 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 82368 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 82369 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 82370 - ||  || 26 giugno 2001 || J. Broughton
|-
| 82371 - ||  || 28 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 82372 - ||  || 19 giugno 2001 || NEAT
|-
| 82373 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 82374 - ||  || 25 giugno 2001 || NEAT
|-
| 82375 - ||  || 25 giugno 2001 || NEAT
|-
| 82376 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 82377 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 82378 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 82379 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 82380 - ||  || 28 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 82381 - ||  || 23 giugno 2001 || NEAT
|-
| 82382 - ||  || 29 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 82383 - ||  || 29 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 82384 - ||  || 25 giugno 2001 || NEAT
|-
| 82385 - ||  || 28 giugno 2001 || NEAT
|-
| 82386 - ||  || 23 giugno 2001 || NEAT
|-
| 82387 - ||  || 16 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 82388 - ||  || 16 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 82389 - ||  || 17 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 82390 - ||  || 19 giugno 2001 || NEAT
|-
| 82391 - ||  || 19 giugno 2001 || NEAT
|-
| 82392 - ||  || 26 giugno 2001 || NEAT
|-
| 82393 - ||  || 27 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 82394 - ||  || 27 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 82395 - ||  || 12 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82396 - ||  || 10 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82397 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82398 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82399 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82400 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|}

82401-82500 

|-
| 82401 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82402 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82403 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82404 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82405 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82406 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82407 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82408 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82409 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82410 - ||  || 12 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82411 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82412 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82413 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82414 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82415 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82416 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82417 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82418 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82419 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82420 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82421 - ||  || 9 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82422 - ||  || 12 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82423 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82424 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82425 - ||  || 15 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82426 - ||  || 12 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82427 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82428 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82429 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82430 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82431 - || 2001 OF || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82432 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82433 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82434 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82435 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82436 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82437 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82438 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82439 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82440 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82441 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82442 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82443 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82444 - ||  || 20 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82445 - ||  || 20 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82446 - ||  || 20 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82447 - ||  || 20 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82448 - ||  || 20 luglio 2001 || J. Broughton
|-
| 82449 - ||  || 20 luglio 2001 || J. Broughton
|-
| 82450 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82451 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82452 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82453 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82454 - ||  || 21 luglio 2001 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| 82455 - ||  || 20 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 82456 - ||  || 20 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 82457 - ||  || 20 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 82458 - ||  || 20 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 82459 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82460 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82461 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82462 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82463 Mluigiaborsi ||  || 21 luglio 2001 || L. Tesi, G. Forti
|-
| 82464 Jaroslavboček ||  || 21 luglio 2001 || P. Pravec, L. Šarounová
|-
| 82465 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82466 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82467 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82468 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82469 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82470 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82471 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82472 - ||  || 19 luglio 2001 || M. White, M. Collins
|-
| 82473 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82474 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82475 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82476 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82477 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82478 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82479 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82480 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82481 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82482 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82483 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82484 - ||  || 21 luglio 2001 || Spacewatch
|-
| 82485 - ||  || 21 luglio 2001 || Spacewatch
|-
| 82486 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82487 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82488 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82489 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82490 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82491 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82492 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82493 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82494 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82495 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82496 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82497 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82498 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82499 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82500 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|}

82501-82600 

|-
| 82501 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82502 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82503 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82504 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82505 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82506 - ||  || 16 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82507 - ||  || 16 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82508 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82509 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82510 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82511 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82512 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82513 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82514 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82515 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82516 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82517 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82518 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82519 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82520 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82521 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82522 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82523 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82524 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82525 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82526 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82527 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82528 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82529 - ||  || 20 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82530 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82531 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82532 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82533 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82534 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82535 - ||  || 24 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82536 - ||  || 24 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82537 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82538 - ||  || 24 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82539 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82540 - ||  || 22 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82541 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82542 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82543 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82544 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82545 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82546 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82547 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82548 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82549 - ||  || 19 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82550 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82551 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82552 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82553 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82554 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82555 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82556 - ||  || 24 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82557 - ||  || 24 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82558 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82559 Emilbřezina ||  || 28 luglio 2001 || Ondřejov Observatory
|-
| 82560 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82561 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82562 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82563 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82564 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82565 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82566 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 82567 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82568 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82569 - ||  || 31 luglio 2001 || G. Hug
|-
| 82570 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82571 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82572 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82573 - ||  || 20 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82574 - ||  || 20 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82575 - ||  || 20 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82576 - ||  || 21 luglio 2001 || Spacewatch
|-
| 82577 - ||  || 28 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82578 - ||  || 28 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82579 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82580 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82581 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82582 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82583 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82584 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82585 - ||  || 30 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82586 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82587 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82588 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82589 - ||  || 22 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 82590 - ||  || 22 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 82591 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82592 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82593 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82594 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82595 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82596 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82597 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82598 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82599 - ||  || 31 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82600 - ||  || 25 luglio 2001 || W. Bickel
|}

82601-82700 

|-
| 82601 - ||  || 29 luglio 2001 || W. Bickel
|-
| 82602 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82603 - ||  || 24 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82604 - ||  || 24 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82605 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82606 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82607 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82608 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82609 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82610 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82611 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82612 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82613 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82614 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82615 - ||  || 28 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82616 - ||  || 28 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82617 - ||  || 28 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82618 - ||  || 28 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82619 - ||  || 28 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82620 - ||  || 28 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82621 - ||  || 28 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82622 - ||  || 28 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82623 - ||  || 29 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82624 - ||  || 29 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82625 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82626 - ||  || 28 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82627 - ||  || 28 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82628 - ||  || 28 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82629 - ||  || 28 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82630 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 82361 Benitoloyola||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 82632 - ||  || 30 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 82633 - ||  || 31 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 82634 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82635 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 82636 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 82637 - || 2001 PV || 2 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82638 Bottariclaudio ||  || 7 agosto 2001 || L. Tesi, M. Tombelli
|-
| 82639 - ||  || 3 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82640 - ||  || 3 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82641 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82642 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82643 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82644 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82645 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82646 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82647 - ||  || 8 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82648 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82649 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82650 - ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82651 - ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82652 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82653 - ||  || 13 agosto 2001 || P. Kušnirák
|-
| 82654 - ||  || 12 agosto 2001 || G. Hug
|-
| 82655 - ||  || 12 agosto 2001 || G. Hug
|-
| 82656 Puskás ||  || 10 agosto 2001 || K. Sárneczky, G. Szabó
|-
| 82657 - ||  || 14 agosto 2001 || A. Boattini, G. Forti
|-
| 82658 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82659 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82660 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82661 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82662 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82663 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82664 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82665 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82666 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82667 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82668 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82669 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82670 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82671 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82672 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82673 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82674 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82675 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82676 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82677 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82678 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82679 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82680 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82681 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82682 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82683 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82684 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82685 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82686 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82687 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82688 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82689 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82690 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82691 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82692 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82693 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82694 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82695 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82696 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82697 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82698 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82699 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82700 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|}

82701-82800 

|-
| 82701 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82702 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82703 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82704 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82705 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82706 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82707 - ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82708 - ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82709 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82710 - ||  || 15 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82711 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82712 - ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82713 - ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82714 - ||  || 13 agosto 2001 || W. Bickel
|-
| 82715 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82716 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82717 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82718 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82719 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82720 - ||  || 15 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82721 - ||  || 15 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82722 - ||  || 15 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82723 - ||  || 15 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82724 - ||  || 15 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82725 - ||  || 15 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82726 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82727 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82728 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82729 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82730 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82731 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82732 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82733 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82734 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82735 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82736 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82737 - ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82738 - || 2001 QA || 16 agosto 2001 || Farpoint
|-
| 82739 - || 2001 QU || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82740 - || 2001 QY || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82741 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82742 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82743 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82744 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82745 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82746 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82747 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82748 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82749 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82750 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82751 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82752 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82753 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82754 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82755 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82756 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82757 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82758 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82759 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82760 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82761 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82762 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82763 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82764 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82765 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82766 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82767 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82768 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82769 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82770 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82771 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82772 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82773 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82774 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82775 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82776 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82777 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82778 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82779 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82780 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82781 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82782 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82783 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82784 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82785 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82786 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82787 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82788 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82789 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82790 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82791 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82792 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82793 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82794 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82795 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82796 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82797 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82798 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82799 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82800 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|}

82801-82900 

|-
| 82801 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82802 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82803 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82804 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82805 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82806 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82807 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82808 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82809 - ||  || 17 agosto 2001 || P. Kušnirák, U. Babiaková
|-
| 82810 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82811 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82812 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82813 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82814 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82815 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82816 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82817 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82818 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82819 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82820 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82821 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82822 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82823 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82824 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82825 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82826 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82827 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82828 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82829 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82830 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82831 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82832 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82833 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82834 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82835 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82836 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82837 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82838 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82839 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82840 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82841 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82842 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82843 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82844 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82845 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82846 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82847 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82848 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82849 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82850 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82851 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82852 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82853 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82854 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82855 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82856 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82857 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82858 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82859 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82860 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82861 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82862 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82863 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82864 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82865 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82866 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82867 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82868 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82869 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82870 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82871 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82872 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82873 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82874 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82875 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82876 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82877 - ||  || 20 agosto 2001 || R. Clingan
|-
| 82878 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82879 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82880 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82881 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82882 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82883 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82884 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82885 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82886 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82887 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82888 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82889 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82890 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82891 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82892 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82893 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82894 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82895 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82896 Vaubaillon ||  || 22 agosto 2001 || Pic du Midi
|-
| 82897 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82898 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82899 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82900 - ||  || 23 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|}

82901-83000 

|-
| 82901 - ||  || 23 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 82902 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82903 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82904 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82905 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82906 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82907 - ||  || 18 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82908 - ||  || 19 agosto 2001 || P. Kušnirák, U. Babiaková
|-
| 82909 - ||  || 19 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82910 - ||  || 19 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82911 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82912 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82913 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82914 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82915 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82916 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82917 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82918 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82919 - ||  || 18 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 82920 - ||  || 18 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 82921 - ||  || 18 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 82922 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 82923 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82924 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82925 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82926 Jacquey ||  || 25 agosto 2001 || Pises
|-
| 82927 Ferrucci ||  || 25 agosto 2001 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| 82928 - ||  || 19 agosto 2001 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 82929 - ||  || 20 agosto 2001 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 82930 - ||  || 24 agosto 2001 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 82931 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82932 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82933 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82934 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82935 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82936 - ||  || 25 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 82937 Lesicki ||  || 26 agosto 2001 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 82938 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82939 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82940 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82941 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82942 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82943 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82944 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82945 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82946 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82947 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82948 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82949 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82950 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82951 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82952 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82953 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82954 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82955 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82956 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82957 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82958 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82959 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82960 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82961 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82962 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82963 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82964 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82965 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82966 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82967 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82968 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82969 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82970 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82971 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82972 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82973 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82974 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82975 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82976 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82977 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82978 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82979 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82980 - ||  || 21 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 82981 - ||  || 21 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 82982 - ||  || 21 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 82983 - ||  || 21 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 82984 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82985 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82986 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82987 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82988 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82989 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 82990 - ||  || 25 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 82991 - ||  || 27 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 82992 - ||  || 27 agosto 2001 || R. A. Tucker
|-
| 82993 - ||  || 28 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 82994 - ||  || 30 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 82995 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 82996 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 82997 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 82998 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 82999 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 83000 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|}

Collegamenti esterni 
 

0082001